Agostinho Campos Neto -  advogado e político brasileiro do estado de Minas Gerais
 Miguel Campos Neto - maestro brasileiro, mais conhecido por ser um dos fundadores, regente titular e diretor artístico da The Chelsea Symphony
 Roberto Campos Neto - economista, executivo do banco Santander, foi indicado para comandar o Banco Central na gestão do presidente eleito Jair Bolsonaro

Desambiguações de antropônimos